.pf peut désigner :
 .pf, le domaine national de premier niveau (country code top level domain ou ccTLD) de la Polynésie française ;
 .pf, l'extension de nom de fichier utilisée pour les fichiers créés par le composant prefetcher du système d'exploitation Windows.